krynica – poetycki, nie stosowany już w powszechnym użyciu termin określający źródło, z którego wypływa czysta, zdrowa woda

 W Polsce
 Krynica Morska – miasto
 Krynica-Zdrój – miasto
 Krynica-Zdrój (do 2016 – Krynica) – stacja kolejowa tamże 
 Krynica– część miasta Gdańsk
 Krynica – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Dubienka
 Krynica – część wsi Lemieszów w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Uchanie
 Krynica – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw
 Krynica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Suchożebry
 Krynica – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo
 Krynica – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Narewka
 Krynica – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Trzcianne
 Krynica – gromada w powiecie siedleckim
 Krynica –  struga, prawy dopływ rzeki Łutownia
 Krynica – struga, prawy dopływ Zielawy

Na Białorusi 
 Krynica – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Wołożyn
 Krynica – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w sielsowiecie Raków
 Krynica – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim
 Krynica – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Miasota
 Krynica – przystanek kolejowy tamże

Inne 
 Krynica – wieś na Ukrainie w obwodzie lwowskim, w rejonie mikołajowskim

 Crinitz – dolnołużycka nazwa miejscowości w Niemczech
 Krynica – statek, drobnicowiec
 Krynica – krater na powierzchni planetoidy (951) Gaspra
 Krynica – pismo mniejszości polskiej na Ukrainie wydawane cztery razy do roku w języku polskim

Zobacz też 
 Krynice